Negahban lautet der Familienname folgender Personen:

 Ezzatollah Negahban (1926–2009), ein iranischer Archäologe
 Navid Negahban (* 1968), ein iranisch-amerikanischer Schauspieler